Па́вловка — село Добринского района Липецкой области. Центр Павловского сельсковета до 2016 года.

География 
Стоит на правом берегу реки Пловутки. На севере к Павловке примыкает деревня Кочегуровка, а на юге — деревня Евлановка и Кочетовка.

Название — по имени одного из членов семьи Скуратова — старшего сына Петра Алексеевича Скуратова.

Также имело название Скуратово — по фамилии помещиков и Покровское — по Покровской церкви села.

История 
Земля была куплена в 1778 году полковником Федором Ивановичем Бабарыкиным и его женой Анной Михайловной (урождённой Беклемишевой) в Межевой канцелярии. Затем была продана Петру и Михаилу Алексеевичу Скуратовым, сыновьям полярного исследователя, мореплавателя Алексея Ивановича Скуратова.

В 1783 году здесь было 13 дворов.

В 1860 году — 99 дворов.

До революции было волостным селом Усманского уезда Тамбовской губернии.

В селе располагалось волостное правление, ссудо-сберегательное товарищество, земская и церковно-приходская школы.

Усадьба 
В 1812 году в усадьбе был построен каменный дом, сохранившийся до наших дней.

Накануне отмены креспостного права в имении было 40 дворовых и 327 крепостных крестьян мужского пола.

Крестьяне находились на барщине.

Владельцы
 Петр Алексеевич Скуратов (1748 — до 1822) — ротмистр кирасирского полка, крестный Сергея Николаевича Тургенева, отца писателя Ивана Сергеевича Тургенева, после отставки поселился в родовом Скуратово.
Дмитрий Петрович Скуратов (1802 — 1885) — русский экономист и цензор.
 Павел Петрович Скуратов (1793 — 1829) — штабс-капитан и кавалер, участник Бородинского сражения и заграничных походов Русской Армии.

Павел Петрович был женат на Екатерине Борисовне (урождённой княгине Голицыной), сестре музыканта Николая Борисовича Голицына.
 Яков Павлович Скуратов (ок. 1804 — ок. 1854)
 Петр Яковлевич Скуратов (1850 — ?), тесть Сергея Николаевича Розанова.
 Анна Михайловна Сергеева. Владела конезаводом. По данным на 1903 год, числилось 3 жеребца и 20 кобыл сорта упряжного породы рысистой.
 Надежда Алексеевна Сергеева, в замужестве Марина. Муж Сергей Владимирович Марин, внук Евгения Никифоровича Марина. Сергей Владимирович Марин (1868 — после 1915) — выпускник Михайловского артиллерийского училища. Во время русско-японской войны мобилизован в армию, в боевых действиях не участвовал. После революции Марины переехали в Воронеж. Марин Борис Сергеевич (1903 — ?) был арестован по делу краеведов. В следственном деле ему в вину ставилось общение с сосланными в город интеллигентами. Приговорен к 5 годам лагерей.

Детский дом 

В 1918 году — на базе бывшей усадьбе Скуратовых был создан агроучасток — научное хозяйство в 300 га.

24 апреля 1924 года на территории усадьбы был открыт детский дом.

2014 год — детский дом закрыт.

9 сентября 2014 года — открыли Всероссийский реабилитационный наркологический центр «Добринка».

На его открытии присутствовал Президент «Российской наркологической Лиги» Е. А. Брюн.

Население

Знаменитые жители и уроженцы 

Верзилина, Екатерина Сергеевна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
Никон, епископ Липецкий и Елецкий — в 1976 — 1990 был настоятелем Покровской церкви
 В гостях у Никона был схиархимандрит Виталий (Виталий Николаевич Сидоренко)
Копалин, Герасим Васильевич (1906 — 1988) — Герой Социалистического Труда.
Терпигорев Сергей Николаевич — русский писатель, крещен в Покровской церкви
Афонин, Серафим Захарович — российский государственный деятель, председатель Комитета РФ по металлургии (1993 — 1996), заслуженный металлург РСФСР и РФ, трижды лауреат премии Правительства СССР и Правительства РФ.

Достопримечательности 

 Покровская церковь — (1806) 

 усадьба Скуратовых-Мариных 1) дом усадебный (1812 г.)2) дом управляющего 3) дом прислуги 4) амбар 5) конюшня 6) мельница 7) парк
 Надгробные памятники Скуратовых
 Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.г.

Примечания  

Населённые пункты Добринского района
Усманский уезд